Guillem de Septimània
 Guillem Borrell, jutge medieval, un dels tres que intervingueren en l'assemblea de promulgació dels Usatges 
 Guillem de Balsareny (Balsareny ~1020 -Ripoll, 1076), bisbe de Vic (1046 -75)
 Guillem I, diversos personatges
 Guillem I d'Angulema (?-962) 
 Guillem I d'Holanda
 Guillem I de la Roche
 Guillem I de Cardona
 Guillem I de Castellvell, primer senyor de Castellví de Rosanes, Voltrera, Mata, Llavaneres i la Guàrdia de Montserrat (1011-1041)
 Guillem I de Württemberg (Lüben, 1781 - Castell de Rosenstein, 1864), rei de Württemberg des de l'any 1816 
 Guillem I de Bellême (?- 1027 /35), senyor de Bellême i d'Alençon 
 Guillem I de Montcada i de Bearn (1150-1172), vescomte de Bearn
 Guillem I de Cervera (senyor de Juneda i Castelldans) (? - ~1130?), cavaller del llinatge català dels Cervera, castlà de Cervera i senyor de Castelldans
 Guillem I de Carcassona (? - 1034 ), comte de Carcassona (1012-1034) 
 Guillem I d'Entença (), noble català 
 Guillem I de Wittelsbach, comte d'Holanda, d'Hainaut i de Zelanda 
 Guillem I de Prússia
 Guillem I d'Aquitània, Guillem el Piadós o Guillem d'Alvèrnia (875 -918)
 Guillem I d'Anglaterra o Guillem el Conqueridor (1027/1028 - 1087), duc de Normandia
 Guillem I d'Escòcia (gaèlic escocès Uilliam Garbh, 1143 - 4 de desembre de 1214) fou rei d'Escòcia, successor del seu germà Malcolm IV. Fou
 Guillem I de Nevers
 Guillem I d'Hainaut, comte d'Hainaut (1304 -37) i d'Holanda (1304 -37) 
 Guillem I d'Orange-Nassau o Guillem el Taciturn (Dillenburg, Nassau, 1533 - Delft, 1584), governador 
 Guillem I de Tolosa, Guillem d'Aurenja, Guillem d'Aquitània, Guillem de Gel·lona o sant Guillem de Tolosa 
 Guillem I de Cerdanya (~1068 - 1095), comte de Berga (1068-1094), de Cerdanya, de Conflent (1068-1095)
 Guillem I dels Països Baixos
 Guillem I de Normandia o Guillem Espasa-llarga (893 – 942), 
 Guillem I de Provença
 Guillem Ramon I de Montcada
 Guillem I d'Osona (1028 - 1057), comte d'Osona (1035-1054)
 Guillem I de Montclús
 Guillem I de Sicília (1131 -66), rei de Sicília
 Guillem I Tocco, canceller de l'emperador Frederic II i tenia un feu a la Pulla 
 Guillem I de Borgonya dit Guillem el Gran o Cap Intrèpid (1020- 1087), comte palatí de Borgonya i de Mâcon 
 Guillem I d'Utrecht (? -1076), bisbe d'Utrecht (1054 -76)
 Guillem I d'Acaia o Guillem de Champlitte (?-1209), fundador del Principat d'Acaia
 Guillem I de Besalú (? - 1052 ), comte de Besalú i de Ripoll (1020-1052) 
 Guillem I de Luxemburg (1081 - 1131), comte de Luxemburg (1096 -1131)
 Guillem I de Ponthieu o Guillem III Talvas († 1171), comte de Ponthieu de 1110 a 1126, senyor d'Alençon i de Sées
 Guillem I de Bearn o Guillem de Montcada vescomte de Bearn
 Guillem I de Saguàrdia, regent del vescomtat de Barcelona del 1135 al 1142 
 Guillem I de Cervelló (Segle XII-1227), cavaller català del llinatge dels Cervelló Elvira
 Guillem de Montcada, diversos personatges
 Guillem II de Württemberg
 Guillem II de Nevers
 Guillem II Tocco, governador de Corfú el 1328 
 Guillem II de Borgonya (1075- 1125), comte de Borgonya, de Mâcon 
 Guillem II Crispo (1390-?), duc de Naxos i de l'Arxipèlag, baró d'Astrogidis, senyor de Milos, de Santorí, d'Astipàlea i Delos 
 Guillem II, diversos personatges
 Guillem II de Castellvell
 Guillem II de Cervera (senyor de Juneda i Castelldans)
 Guillem II d'Anglaterra o Guillem el Roig (~1056 - 1100), rei d'Anglaterra 
 Guillem II de Cerdanya (~1079 - Trípoli, 1109), comte de Berga (1094-1109) i de Cerdanya i de Conflent (1095-1109)
 Guillem Ramon II de Castellvell o Guillem IV de Castellvell, Senyor de Castellví de Rosanes (1126-1166) 
 Guillem II de Sicília (1155-?), rei de Sicília de 1166 fins a la seva mort 
 Guillem II de Prússia
 Guillem II d'Atenes (?-1338), Duc d'Atenes (1317-18) i de Neopàtria (1319-38), príncep de Tàrent i de Monte Sant'Angelo, duc de Noto i de Spaccoforno
 Guillem II de Wittelsbach, Guillem VI d'Holanda o Guillem II de Baviera-Straubing (La Haia ?, 1365 - Bouchain, 1417), comte
 Guillem II de Montcada i de Bearn
 Guillem II d'Aquitània
 Guillem II de Provença
 Guillem II de Besalú (? - 1066), comte de Besalú i Ripoll (1052-66) 
 Guillem II dels Països Baixos
 Guillem II d'Acaia (~1211—78), darrer príncep sobirà d'Acaia de la dinastia Villehardouin
 Guillem II de Pallars Sobirà (? - 1035 ), comte de Pallars Sobirà (1010-35)
 Guillem II d'Orange-Nassau
 Guillem II Talleyrand
 Guillem II de Montclús (?-~1276), baró de Montclús
 Guillem II de Provença-Arle
 Guillem II de Provença-Avinyó
 Guillem II de Pulla
 Guillem II d'Hainaut (1307- Staveren, 1345), comte d'Hainaut, d'Holanda i de Zelanda 
 Guillem II d'Holanda
 Guillem II Talvas
 Guillem III, diversos personatges
 Guillem III d'Aquitània
 Guillem III d'Anglesola
 Guillem III Tallaferro, diversos personatges
 Guillem III de Cervera (? - 1172?/1181?), cavaller del llinatge català dels Cervera, senyor de Juneda i Castelldans
 Guillem III dels Països Baixos
 Guillem III de Tolosa
 Guillem III de Provença, diversos personatges
 Guillem III de Nevers (1110-61), comte de Nevers, d'Auxerre i de Tonnerre (1148-61)
 Guillem III de Sicília
 Guillem III de Provença-Avinyó (1037), comte i marquès de Provença de la branca major o d'Avinyó, de 1014 a 1037 
 Guillem III de Provença-Arle (~1013-1019 /30), comte de Provença de 1018 a la seva mort
 Guillem III de Montferrat
 Guillem III de Wittelsbach
 Guillem III de Borgonya (~1110-1127), comte palatí de Borgonya i de Mâcon
 Guillem III de Forcalquier, Guillem I de Forcalquier o Guillem I d'Urgell (?-Avinyó, 1129), comte de Forcalquier el 1129
 Guillem III d'Anglaterra i II d'Escòcia
 Guillem de Cambridge (Londres, 1982), duc de Cambridge 
 Guillem de Rocabertí i Desfar arquebisbe de Tarragona (1309 -1312) 
 Guillem de Torroella
 Guillem d'Occam
 Guillem de Barcelona (929-986), fill de Sunyer I de Barcelona i Riquilda de Tolosa 
 Guillem d'Entença i de Montcada (1294-1321), últim baró de la dinastia Entença 
 Guillem d'Orange, diversos personatges
 Guillem IX d'Aquitània, Guillem el Trobador o Guillem VII de Peitieu (1071 - Poitiers, 1126), noble occità 
 Guillem Ramon de Montcada, diversos personatges
 Sant Guillem
 Guillem X d'Aquitània, duc d'Aquitània (1126 -37) i de Gascunya 
 Guillem de Palafolls va ser un cavaller català. Participà en la Croada contra Al-Mayûrqa en la Host de Guillem II de Bearn i Montcada.
 Guillem de Torroja, arquebisbe de Tarragona (1171-1174) 
 Guillem Caçador (bisbe de l'Alguer)
 Guillem d'Eskilsø, d'Æbelholt, de París o Guillem del Paràclit (París, 1105 - 1202), canonge regular francès augustinians
 Guillem IV d'Orange-Nassau
 Guillem de Montferrat, diversos personatges
 Guillem VIII de Montpeller
 Guillem IV d'Aquitània
 Guillem VII d'Aquitània i V de Poitiers (1023-58), duc d'Aquitània i comte de Poitiers (1039-58)
 Guillem V d'Aquitània o Guillem III de Poitiers (969/975 - 1030), duc d'Aquitània i comte de Poitou 
 Guillem Colom, diversos personatges
 Guillem Vidal, diversos personatges
 Guillem Forteza, diversos personatges
 Guillem de Ribagorça (? - ~1017), comte de Ribagorça (1011-17) 
 Guillem VI de Montpeller (?, 1102/1105 - la Grand Selva, ~1162), Senyor de Montpeller
 Guillem IV del Regne Unit (Londres 1765 - 1837), darrer rei conjunt del Regne Unit i del reialment de Hannover des de 1830 al 1837 
 Guillem V d'Orange-Nassau o Guillem V Batava (La Haia, 1748 - Brunsvic, 1806), 
 Guillem IV de Borgonya o Guillem III de Mâcon (1088 - 1157), comte de Mâcon (1102 - 1157), d'Auxonne ( 1127- 1157)
 Guillem el Gran o Guillem de Malavalle (?-1157), anacoreta 
 Guillem IV de Baviera
 Guillem VIII d'Aquitània
 Guillem d'Aquitània, diversos personatges
 Guillem de Foixà (), varvassor del llinatge empordanès dels Foixà, vassalls del comte d'Empúries 
 Guillem IV de Cervera (senyor de Juneda i Castelldans) (1156 - Monestir de Poblet, 1244), cavaller del llinatge català dels Cervera, senyor de Juneda i Castelldans
 Guillem Ramon de Montcada i d'Alagó (Sicília,  - Ciminna, Sicília, 1466/68), baró de Caltanissetta 
 Guillem Ramon, diversos personatges
 Guillem Salusi IV de Càller
 Guillem IV de Tolosa
 Guillem de Brunsvic-Lüneburg
 Guillem de Tir (Jerusalem, ~1130 -85), arquebisbe de Tir i historiador de les Croades i de l'Edat Mitjana 
 Guillem V de Baviera
 Guillem IV de Nevers (1130-68), comte de Nevers, d'Auxerre i de Tonnerre (1161-68)
 Guillem Caçador
 Guillem de Bourges o de Donjeon (Nevers, Borgonya, ~1155 - Bourges, 1209), monjo cistercenc i arquebisbe
 Guillem de Savinja (Baixa Estíria, Àustria, ?- Gräbern, Caríntia, 1036), comte de Friesach i Trixen
 Guillem VI d'Aquitània (1005-1038), comte de Poitou (1030-1038) 
 Guillem V d'Alvèrnia
 Mas de Guillem, antiga caseria al municipi de Gavet de la Conca, dins de l'antic terme de Sant Salvador de Toló 
 Guillem Cliton o Guillem de Normandia dit Guillem Cliton (1102 - Alost, 1128), comte de Flandes (1127 -28)
 Guillem d'Arborea, Guillem II de Narbona o Guillem III de Narbona 
 Guillem VII de Montpeller
 Guillem de Claramunt
 Guillem el Savi o Guillem IV de Hessen-Kassel (1532 - 1592), Landgravi de Hessen-Kassel 
 Guillem de Chalon-Auxerre (~1269-1304), comte d'Auxerre 
 Guillem de Luxemburg
 Guillem Arnaut i companys màrtirs d'Avinhonet
 Guillem de Jumièges
 Guillem de Tarragona
 Guillem X d'Alvèrnia, comte d'Alvèrnia, fill i successor vers 1194 de Robert IV 
 Guillem V, diversos personatges
 Guillem Salusi VI de Càller, darrer jutge de Càller 
 Guillem VI d'Angulema o Guillem Tallaferro (?-1186) 
 Guillem d'Arques, de Normandia o de Talou (~1026-~1054), comte d'Arques 
 Guillem Berenguer (? - 1212), fill bord del comte de Barcelona i príncep d'Aragó Ramon Berenguer IV, abat de Mont Aragón, bisbe de Lleida i arquebisbe
 Guillem de Llívia
 Guillem de Mont-rodon
 Guillem de Normandia, diversos personatges
 Guillem Caçador (bisbe de Barcelona) (Vic, 1510 - Barcelona, 1570), bisbe de Barcelona (1561 -70)
 Guillem de Clarmont o Guillem V d'Alvèrnia, vescomte d'Alvèrnia o de Clarmont successor del seu germà Guiu I de Clarmont 
 Guillem de Mediona o Guillem d'Oló (Santa Maria d'Oló, ? — Argençola, 1032), cavaller levita (diaca) 
 Guillem IX de Montpeller, Senyor de Montpeller 
 Guillem de Suècia (Tullgarn 1884 - Stenhammer 1965), duc de Södermanland i Príncep de Suècia 
 Guillem de Chartres, Gran Mestre de l'Orde del Temple fill del comte de Bar-sur-Seine 
 Guillem de Prússia (príncep hereu de Prússia)
 Guillem V de Nevers (1168-1181), comte de Nevers, d'Auxerre i de Tonnerre (1176-1181)
 Guillem IX d'Alvèrnia
 Sant Guillem de Combret, ermita romànica al terme de l'actual comuna
 Guillem IV d'Alençon
 Guillem de Montcada i d'Aragó (? - Lleida, 1282), bisbe de Lleida (1257 -78)
 Guillem IV, diversos personatges
 Guillem de Saxònia-Weimar
 Guillem d'Agulló
 Guillem VI d'Alvèrnia (), comte d'Alvèrnia successor del seu pare Robert I d'Alvèrnia 
 Guillem de Cervera (1259-1285), trobador vinculat a la casa reial en temps de Jaume I i del seu fill Pere el Gran 
 Guillem de Hessen-Kassel (1787, Biebrich, Wiesbaden-1867, Copenhaguen)
 Guillem V de Hessen-Kassel, landgravi de Hessen-Kassel (1627 -37)
 Guillem IX de Montferrat
 Guillem V de Montferrat
 Guillem IV de Luxemburg
 Guillem de Cervelló i de Banyeres, noble català del , comandant d'una armada 
 Guillem (Abat de Sant Quirze, 966), abat de Sant Quirze de Colera almenys el 966 
 Guillem X de Poitiers 
 Guillem de Montgrí (Torroella de Montgrí, ~1195- 1273), eclesiàstic 
 Guillem de Sicília
 Ermita de Sant Guillem, ermita al municipi de Campins (Vallès Oriental) 
 Guillem (abat de Sant Quirze, 1198), abat del monestir Sant Quirze de Colera almenys el 1198 
 Guillem de Mòdena o Guillem de Sabina (~1184 - 1251), 
 Guillem Gonzaga o Guillem I de Màntua (Màntua, 1538 – Goito, 1587), duc de Màntua i marquès de Montferrat 
 Guillem VI de Hessen-Kassel (Kassel, 1629 -Haina,?) 
 Guillem d'Alvèrnia
 Guillem VI de Montferrat
 Guillem de Baden-Baden
 Guillem VII de Montferrat
 Guillem de Montcada (bisbe d'Urgell), bisbe d'Urgell (1293 -1308) 
 Guillem de Lavansa
 Guillem de Montserrat (Tarragona, segona meitat  - ?), jurista i escriptor català en llengua llatina
 Guillem VIII d'Alvèrnia
 Guillem de Prússia, diversos personatges
 Guillem d'Habsburg (~1370 – 1406), membre de la línia leopoldina dels Habsburg que va regir els ducats de Caríntia
 Guillem d'Avinyó, comte de part de Provença amb seu a Avinyó que va governar (~949 -~966 )
 Guillem d'Orange (1840-1879)
 Guillem XI d'Alvèrnia (?-1280), comte d'Alvèrnia i de Boulogne (1277 -80)
 Guillem V de Montpeller (1075 – 1121), Senyor de Montpeller 
 Guillem de Noto, de Scicli o Guillem Cuffitelli (Noto, Siracusa, Sicília, ~1309 - Scicli, Ragusa, 1404), eremita sicilià 
 Guillem de Norwich (Norwich, ~1132 - 1144), nen mort durant la Pasqua de 1144 a mans de jueus i venerat localment 
 Guillem de Ribes, trobador i senyor del castell de Ribes 
 Orde Militar de Guillem
 Guillem de Conches (~1080 - ~1150, Conches-en-Ouche, Normandia), gramàtic i filòsof platònic francès 
 Guillem de Montferrat Llarga Espasa (~1135/45 -1177), fou un noble croat comte de Jaffa i d'Ascaló
 Guillem IV de Julich-Clèveris-Berg o Guillem IV de Clèveris 
 Guiu de Nevers
 Guillem de Cabanelles (?-1234), bisbe de Girona (1227-1234)
 Guillem de Peratallada, bisbe de Girona (1161 -68) 
 Guillem de Sonnac, Gran Mestre de l'Orde del Temple (1243 -47)
 Guillem de York (York,  - 1154), prevere i bisbe de York, venerat com a sant per l'Església catòlica i l'anglicana 
 Creu de Sant Guillem, creu de terme a la ronda Carles V de Llucmajor (Mallorca)
 Guillem VIII de Hessen-Kassel (Kassel, 1682 -Rinteln, 1760) 
 Guillem VIII de Montferrat, marquès de Montferrat (1464 -83)
 Guillem de Savoia (? -Viterbo o Brescia, 1239), bisbe de Valença (1231 -39) i príncep-bisbe del principat de Lieja (1238 -39)
 Guillem de Nassau-Siegen (1592, Dillenburg -1642, Orsoy), noble alemany 
 Guillem de Peñacorada (?-1175), canonge regular de Sant Agustí, eremita i sant
 Sant Ramon Guillem (Durban, Gascunya, 1067 - Osca, 1126), bisbe de Roda-Barbastre, venerat com a sant en l'Església catòlica, celebrat el 21 de juny